La Coupe de France de rugby à XIII 1980-1981 est la  de la Coupe de France, compétition à élimination directe mettant aux prises des clubs de rugby à XIII amateurs et professionnels affiliés à la Fédération française de jeu à XIII (aujourd'hui Fédération française de rugby à XIII). En raison des violences et de l'arrêt de la finale du Championnat de France disputé la semaine précédente cette finale, la Fédération décide d'annuler la rencontre à la suite des sanctions à l'égard du XIII Catalan. Carcassonne est dédommagé des frais.

Tableau final

Notes et références 

1981
Rugby à XIII en France en 1980
Rugby à XIII en France en 1981